Hardisty steht für:

 Hardisty (Alberta), eine Stadt in der kanadischen Provinz Alberta

Hardisty ist der Familienname folgender Personen:

 Huntington Hardisty (1929–2003), US-amerikanischer Admiral der US Navy
 Richard Hardisty (1831–1889), kanadischer Politiker